2 miejscowości w Polsce: 
 Tymienice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko 
 Tymienice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola